Морозилка:

 Морозилка — устройство, поддерживающее низкую температуру
 Морозилка — деревня в Каменском городском поселении Мезенского района Архангельской области